Prins Andrew, Hertug af York (Andrew Albert Christian Edward, født 19. februar 1960) er søn af Elizabeth II og Prins Philip, og er nr. 3 i børneflokken på 4. Prins Andrew begyndte i den britiske flåde, Royal Navy, i 1979 og tjente der i 22 år. Under Falklandskrigen i 1982 gjorde han tjeneste om bord på hangarskibet HMS Invincible som helikopterpilot.

Beskyldninger om seksuelt misbrug 
I 2021 blev han sagsøgt af Virginia Giuffre i i en sag om seksuelt misbrug. Sagen har forbindelse til den skandaleramte afdøde rigmand Jeffrey Epstein. Giuffre, hævder, at prinsen begik seksuelt overgreb mod hende i 2001, da hun var 17 år. Overgrebene skal være sket i Epsteins hus i New York og på hans private ø i Caribien. Prins Andrew var på det tidspunkt i den amerikanske rigmands omgangskreds. Andrew sagde i 2019 til BBC i et meget omtalt interview, at han ikke kunne huske, at han nogensinde skulle have mødt Virginia Giuffre. Som følge af sagen er han blevet frataget sine officielle forpligtelser i kongehuset. Fra januar 2022 er han ligeledes blevet frataget sine militære titler og protektorroller.

I februar 2022 indgik Virginia Giuffre og Prins Andrew et forlig i sagen, hvorfor ingen af de fremførte forhold vil blive bragt for en domstol.

Ægteskab og børn 
Han har været gift med Sarah Ferguson kaldet Fergie, fra 1986 til 1996. Sammen fik de døtrene Béatrice og Eugenie.

Titler og prædikater
 1960–1986: Hans Kongelige Højhed Prins Andrew
 1986–nu: Hans Kongelige Højhed Hertugen af York

Efter d. 13. januar 2022 er det oplyst, at Prins Andrew ikke længere vil anvende tiltalen Hans Kongelige Højhed offentligt.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

Prinser fra Storbritannien
Hertuger af York
Det Britiske Kongehus